Aurora (lateinisch für „Morgenröte“) steht für:

 Aurora (Mythologie), römische Göttin der Morgenröte
 Aurora (Vorname), siehe dort zu Namensträgerinnen
 Polarlicht, wissenschaftliche Bezeichnung

Familienname:
 Jagjit Singh Aurora (1916–2005), indischer Generalleutnant
 Valerie Anita Aurora (* 1978), US-amerikanische Informatikerin und feministische Aktivistin

Geografie:
 Maéwo, auch Aurora, Insel der Neuen Hebriden
 Aurora (Ortsname), Liste geographischer Objekte
 Provinz Aurora, Provinz der Philippinen

Bauwerke:
 Kloster Aurora, heute Kloster Frienisberg
 Villa Aurora, im Westen von Los Angeles, USA
 Aurora (Jork), Galerieholländer-Windmühle in Jork
 Aurora (Weddingstedt), Galerieholländer-Windmühle in Weddingstedt
 Aurora (Hochdonn), Windmühle in Hochdonn

Luft- und Raumfahrt:
 (94) Aurora, Himmelskörper des Hauptgürtels
 Aurora (ESA), europäisches Projekt zur Erforschung des Sonnensystems
 Aurora (Projekt), angeblicher Codename eines US-amerikanischen Aufklärungsflugzeugs
 Aurora, Weiterentwicklung der russischen Sojus-Rakete, siehe Sojus (Rakete) #Aurora
 Lockheed CP-140 Aurora, U-Boot-Jagdflugzeug der kanadischen Luftwaffe
 Aurora Airlines (Russland), russische Fluggesellschaft
 Aurora Airlines (Slowenien), ehemalige slowenische Charterfluggesellschaft

Bergbau:
 Aurora, Natursteinsorte aus Skandinavien, siehe Migmatit
 Zeche Aurora, Steinkohle-Bergwerk in Hattingen, Ruhrgebiet

Computertechnik:
 Amazon Aurora, relationale Datenbank der Amazon Web Services
 Aurora, Entwicklerversion des Webbrowsers Mozilla Firefox, siehe Versionsgeschichte von Mozilla Firefox #Aurora
 Aurora Supercomputer, Exascale-Supercomputer am Argonne National Laboratory
 Aurora HDR, Bildbearbeitungs-Software von Skylum (2015)
 Z88 Aurora, Softwarepaket für die Finite-Elemente-Methode, siehe Z88 (Software) #Funktionen von Z88Aurora

Unternehmen:
 Aurora Universität, ehemalige katholische Privatuniversität in Shanghai, China
 Aurora Cannabis, kanadischer Hersteller von medizinischem Cannabis
 Aurora, Markenname eines Mehlprodukts, siehe Heinrich Auer (Industrieller)

Kunst und Literatur:
 Aurora (Reni), Deckenfresko von Guido Reni im Palazzo Rospigliosi in Rom
 Aurora (Alastair Reynolds), deutscher Titel des englischen Romans The Prefect von Alastair Reynolds (2008)
 Aurora (Robert Harris), Roman von Robert Harris (1998)
 Aurora oder Morgenröte im Aufgang, Hauptwerk von Jakob Böhme (1612)
 Aurora consurgens, mittelalterliche alchemistische Handschrift (ca. 1420)
 Aurora-Jahrbuch, herausgegeben von der Eichendorff-Gesellschaft
 Aurora-Verlag, Exilverlag deutscher Autoren in den USA
 Plan Aurora, Haupthandlung im Roman Das vierte Protokoll von Frederick Forsyth

Musik:
 Aurora, heroische Oper (1812), siehe E. T. A. Hoffmann
 Aurora (andere Titel: Liebe Siegerin/Die Studenten von Salamanka), Musik-Lustspiel, op. 23, von August Bungert (Libretto von Hermann Graeff),  uraufgeführt 1884 in Leipzig 
 Aurora, Oper (1908), siehe Ettore Panizza
 Aurora, späterer Name der ehemalischen englischen NWoBHM-Band A II Z
 Aurora (Album), Album der Rapper LGoony und Crack Ignaz
 Aurora-Ball-Tänze, Walzer
 Aurora (Band), ungarische Punk-Band
 Aurora (Plattenlabel), Label des VEB Deutsche Schallplatten in der DDR
 Aurora-Polka von Johann Strauß
 Aurora (Sängerin), norwegische Sängerin
 Teatru tal-Opra Aurora, Opernhaus auf der maltesischen Insel Gozo

Film und Fernsehen:
 Aurora, norwegischer Filmpreis, siehe Tromsø Internasjonale Filmfestival #Aurora
 Aurora (1985), italienischer Spielfilm von Maurizio Ponzi
 Aurora (1997), deutscher Dokumentarfilm von Sibylle Hofter
 Aurora (2010), rumänischer Spielfilm von Cristi Puiu
 Aurora (2017), deutscher Kurzfilm von Philip Escobar Jung

Schiffe:
 Aurora (Schiff, 1835), Fregatte, letztes russisches Militärsegelschiff
 Aurora (Schiff, 1876), Walfangschiff
 Aurora (Schiff, 1900), Panzerdeckkreuzer der kaiserlich russischen Marine, Symbol der Oktoberrevolution
 Aurora (Schiff, 1902), ein Minenleger der rumänischen Marine
 Aurora (Schiff, 1904), Yacht von Benito Mussolini
 Aurora (Schiff, 1953), ehemaliges Ausbildungsschiff der Seefahrtschule Leer
 Aurora, Fährschiff des Alaska Marine Highway Systems, siehe Aurora-Klasse
 Aurora (Schiff, 2000), Kreuzfahrtschiff von P&O Cruises in Southampton, Großbritannien
 Aurora (Schiff, 2012), Rettungsschlepper der Esvagt
 Aurora (Schiff, 2014), Forschungsschiff der Universität Aarhus
 HMS Aurora, mehrere Schiffe der Royal Navy

Automobile:
 Aurora Automatic Machinery Company, ehemaliger US-amerikanischer Motorrad- und Automobilhersteller (1903–1916)
 Aurora Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1905–1906)
 Aurora Cars, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Aurora Motor Manufacturing, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Aurora Motor auch Custom Automobile Corporation of America, ein ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1957–1958), gegründet von Alfred Juliano
 Aurora Projetos Automobilísticos, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Emancipator Automobile Company, ehemals Aurora Motor Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1907–1909)
 Oldsmobile Aurora, bis 2003 produzierte Oberklasse-Limousine

Avrora (russisch für „Aurora“) steht für:
 Kupol Avrora, Eiskuppel in Antarktika
 Buhta Avrora, Bucht in Antarktika

Siehe auch:
 Aurora Research Institute (Forschungsinstitut in Kanada)
 Madame Aurora und der Duft von Frühling (französischer Spielfilm 2017)
 Aurora Creek (Begriffsklärung)
 La Aurora (Begriffsklärung)
 Nova Aurora (Begriffsklärung)
 Awrora (Begriffsklärung)
 Aurore (Begriffsklärung)